João Crisóstomo — um dos Padres da Igreja, venerado pela Igreja Ortodoxa e pela Igreja Católica
 João Crisóstomo de Abreu e Sousa — político e militar português do tempo da monarquia constitucional
 João Crisóstomo de Amorim Pessoa — arcebispo de Goa e de Braga

Desambiguações de religião
Desambiguações de história